

Presentación previa 
El belga David Goffin es el campeón defensor en esta edición, pero decidió no participar este año.

El checo Radek Štěpánek es el nuevo campeón del torneo tras derrotar al argentino Leonardo Mayer en la final.

Cabezas de serie 

 Benoît Paire (Semifinales)
{{nowrap| Michaël Llodra (Cuartos de final, retiro)}}
 'Radek Štěpánek (Campeón)
 Kenny de Schepper (Primera ronda)

<ol start="5">
  Nicolas Mahut ''(Segunda ronda)
 
  Sergiy Stakhovsky ''(Primera ronda)
  Leonardo Mayer (Final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Orléans 2013